Mužská čtyřhra Gerry Weber Open 2017 probíhala ve druhé polovině června 2017. Do deblové soutěže halleského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Dvojnásobným obhájcem titulu byl pár Raven Klaasen a Rajeev Ram, který skončil v semifinále na raketách bratrů Zverevových.

Vítězem se stal nejvýše nasazený polsko-brazilský pár Łukasz Kubot a Marcelo Melo, který ve finále zdolali německou bratrskou dvojici Alexandra a Mischy Zverevových. Po dvousetovém průběhu 5–7 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali šestou společnou trofej. Kubot vybojoval osmnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Mela to bylo dvacáté šesté takové turnajové vítězství. Po trofeji z předcházejícího Ricoh Open tak zůstali na trávě v roce 2017 neporaženi.

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (vítězové)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (semifinále)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Florin Mergea /  Ajsám Kúreší (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Halle Open
Tenis v Německu v roce 2017
ATP World Tour 2017